

Miejscowości na Ukrainie
 Hryhorówka (rejon bachmacki) 
 Hryhoriwka (rejon kaniowski) 
 Hryhorówka (rejon mohylowski)
 Hryhorówka (rejon obuchowski)
 Hryhorówka (rejon starokonstantynowski)
 Hryhoriwka (rejon tetyjowski)
 Hryhorówka - nie istnieje
 Hryhorówka - nie istnieje

Przypisy